Войни за национално обединение на България са всички войни в периода (1912 – 1945), които България води за националното обединение на българите. По-долу са изброени в хронологичен ред.

 Балканска война (1912 – 1913)
 Междусъюзническа война (1913)
 Първа световна война (1915 – 1918)
 Втора световна война (1941 – 1945)

Вижте също 
 Сръбско-българска война (1885)

Войни на България